Okręty US Navy o nazwie USS  "Edenton":

 Pierwszy "Edenton" (ID-3696) był okrętem towarowym, który był w służbie US Navy w latach 1918-1919.
 Drugi "Edenton" (PC-1077) był ścigaczem okrętów podwodnych.
 Trzeci "Edenton" (ATS-1) był używany do 1997 przez US Navy jako okręt ratowniczy, a następnie został przekazany Coast Guard i przemianowany na USCGC "Alex Haley" (WMEC-39).

Edenton